Katun peut désigner :

Toponymie 
en Croatie
Katun, une localité située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie ;
au Monténégro
Katun, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
Katun, un village situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Katun, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.

Divers 
 Un katun est, dans le calendrier maya, une période de 20 tun, soit  jours (environ 20 ans).
Katun, un parcours de montagnes russes au parc Mirabilandia, en Italie.
 katun, avec katoun, khatan et khatoun est une des orthographes utilisées pour décrire les reine et impératrices chez les Turco-mongols, elles sont généralement les épouses des khans (rois) et khagans (ou qagans, empereurs).

Voir aussi 

Katun Reževići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Budva.